Арди:

 Арди (фамилия) ():
 Арди, Адриан (род. 1978) — французский гребец.
 Арди, Александр (ок. 1572—ок. 1632) — французский драматург.
 Арди, Николай Иванович (1837—1890) — актёр и певец.
 Арди, Роман (род. 1988) — французский велогонщик.
 Арди, Флориан (род. в 1985) — французский хоккеист.
 Арди, Франсуаза (род. в 1944) — французская певица.

 Арди (Ирландия) — город в графстве Лаут (Ирландия)

 Арди (ардипитек) — скелет ардипитека ARA-VP-6/500.

Примечания